Wąwolnica peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Wąwolnica est un village du powiat de Strzelin
 dans la voïvodie de Lublin
 Wąwolnica est une gmina rurale du powiat de Puławy
 Wąwolnica est un village et chef-lieu de la gmina de même nom